Franciaország
Nonville, település Seine-et-Marne megyében
Nonville, település Vosges megyében